Вет

Фамилия 
 Вет, Альберт де (род. 1987) — африканский рок-певец и автор песен.
 Вет, Гай Антистий — политический деятель эпохи ранней Римской империи, консул 23 года.
 Вет, Гай Антистий — государственный деятель эпохи Римской империи, консул 6 года до н. э.
 Вет, Камерин Антистий — политический деятель эпохи ранней Римской империи.
 Вет, Луций Антистий — политический деятель эпохи ранней Римской империи, консул-суффект 28 года.
 Вет, Луций Антистий — — политический деятель эпохи ранней Римской империи, консул 55 года
 Вет, Секст Карминий — римский государственный деятель начала II века, консул 116 года.
 Вет, Христиан де — политический деятель Оранжевого Свободного государства, генерал, предводитель бурских повстанцев.
 Вет, Ян Питер — голландский художник-портретист и график, книжный иллюстратор. Поэт, художественный критик и педагог.

Топоним 
 Вет — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона.

Другое 
 Вет — вторая буква еврейского алфавита.